Ро́сберг — фамилия. Известные носители:

 Росберг, Кеке (род. 1948) — финский автогонщик.
 Росберг, Нико (род. 1985) — немецкий автогонщик.